Олег Николенко:
 Николенко, Олег Викторович (род. 1961) — украинский политик.
 Николенко, Олег Владимирович (род. 1959) — российский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Примечания